NRL steht für:
 National Rugby League, die höchste australische Rugby-League-Liga
 Nationale Referenzlaboratorien des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung
 Nolinor, ICAO-Code der kanadischen Charterfluggesellschaft
 North Ronaldsay, IATA-Code des britischen Flughafens
 Nouvelles de la République des Lettres, wissenschaftliche Zeitschrift
 United States Naval Research Laboratory, das gemeinsame Forschungslabor für die United States Navy und für das United States Marine Corps

NRL